Помаре () — династия королей и королев Таити (Французской Полинезии).
 Помаре I (1797—1803), король
 Помаре II (1803—1821), король
 Помаре III (1821—1827), король
 Помаре IV (1827—1877), королева
 Помаре V (1877—1880), король

Королевские династии Океании